Ženská čtyřhra Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2018 probíhala v první polovině května 2018. Do deblové soutěže rabatského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl maďarsko-český pár Tímea Babosová a Andrea Sestini Hlaváčková, jehož členky do turnaje nezasáhly. Sestini Hlaváčková se rozhodla nastoupit do paralelně hraného J&T Banka Prague Open.

Vítězem se stal nenasazený rusko-rumunský pár Anna Blinkovová a Ioana Raluca Olaruová, který ve finále zdolal španělsko-maďarskou dvojici Georgina Garcíaová Pérezová a Fanny Stollárová po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–4. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Blinkovová vybojovala první deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Olaruovou to bylo osmé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Barbora Krejčíková /  Anna Smithová (čtvrtfinále)
  Alicja Rosolská /  Abigail Spearsová (čtvrtfinále)
  Monique Adamczaková /  Xenia Knollová (čtvrtfinále)
  Oxana Kalašnikovová /  Bibiane Schoofsová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Morocco Open
Sport v Maroku v roce 2018
WTA Tour 2018